Эрик Сабо: Сабо, Эрик (род. 1991) — словацкий футболист.
 Сабо, Эрик Владимирович (1933—2017) — советский автомобильный дизайнер.